Puchar Bośni i Hercegowiny w piłce siatkowej mężczyzn 2010/2011 (Kupa Bosne i Hercegovine 2010/2011) - 18. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Bośni i Hercegowiny odbywających się od 1994 roku. Zainaugurowane zostały 5 grudnia 2010 roku i trwały do 12 marca 2011 roku. Brały w nich udział kluby z Premijer ligi, I ligi i I ligi Republiki Serbskiej.

Rozgrywki składały się z trzech rund: ćwierćfinałów, półfinałów i finału. W ćwierćfinałach drużyny podzielone w pary rozegrały ze sobą dwumecz. O awansie do półfinałów decydowały kolejno: liczba wygranych meczów, liczba wygranych setów.

Mecz finałowy odbył się w 12 marca 2011 roku w hali sportowej "Kakanj" w Kakanj. Puchar Bośni i Hercegowiny zdobył zespół , pokonując w finale .

Terminarz

Drużyny uczestniczące

Wyniki spotkań

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Bośni i Hercegowiny w piłce siatkowej mężczyzn
2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
2010 w Bośni i Hercegowinie
2011 w Bośni i Hercegowinie